Рассвет — посёлок в Томском районе Томской области, входящий в состав Копыловского сельского поселения.

Население

История 
Посёлок появился в начале 1970-х годов при создании пояса продовольственной безопасности города Томска — при формировании одной из крупнейших региональных птицефабрик — Туганской птицефабрики по промышленному производству мяса птицы (курятина) с полным агрохозяйственным циклом, включающим растениеводство — как ресурсную основу технологического процесса.

Экономика 
Туганская птицефабрика в 2010-х годах введена в состав холдинга Сибирская аграрная группа, где в результате объединения с такой же птицефабрикой расположенной восточнее (~20 километров), в посёлке Октябрьском, стала носить сейчас единый бренд «Томская птицефабрика».

Связь 
При создании посёлка Рассвет он относился к почтовому отделению деревни (в начале XX века — села) Кусково. Однако, с 1980 года Рассвет стал доминирующим населённым пунктом и в его орбиту были вовлечены соседние деревни Кусково, Конинино и Постниково.

Почтовый индекс 634529

В посёлке действуют опорные станции сотовой связи и телефонная станция.

Здания и инфраструктура 
В настоящее время посёлок Рассвет имеет жилой комплекс из благоустроенных четырёх- и пятиэтажных зданий постройки 1970-х годов, а также построенные в границах Рассвета коттеджные территории с западной - улица Фабричная и восточной стороны  - улица Строителей

В Рассвете действует полноценная средняя образовательная школа, детский сад, торгово-культурный комплекс (включает в себя: библиотеку, парикмахерскую, молельный дом РПЦ, почту,    универмаг, дом культуры и магазины продовольственных товаров), малые предприятия, общежитие для работников Птицефабрики. В посёлке с 1970-х годов имеется свой садово-огородный массив для досуга и садоводничества.

Улицы 
Улицы: Фабричная, ЗРУ, Строителей
Переулки: Строителей, Степной, Янтарный

География 
Посёлок расположен на площадке между правым берегом реки Большая Киргизка и железнодорожной магистралью «Томск—Асино—Белый Яр». Железнодорожная платформа «Кусково» расположена в 2 километрах восточнее посёлка Рассвет (0,7 километров до деревни Кусково). В 3 километрах юго-западнее Рассвета расположена железнодорожная платформа «Постниково», которая на железнодорожной ветке от Томска является следующей, после станции «Копылово». До западнее расположенных железнодорожного разъезда Копылово (входящего в состав Томска) и посёлка Копылово от Рассвета 8 километров по автодороге «Томск—Итатка». От основной части Томска до Рассвета автодорога имеет расстояние ~18 километров (12 километров до входящего в состав Томска посёлка Светлый). Восточнее Рассвета, вдоль автомобильной и железной дорог располагаются посёлки Заречный (~8 километров), Малиновка (~12 километров), Александровское (~19 километров), Молодёжный и Октябрьский (~20 километров). Далее автодорога идёт на Итатку, железную дорогу — к городу Асино. В 7 километрах южнее Рассвета располагается село Воронино. В 8 километрах на северо-северо-восток от Рассвета располагается деревня Наумовка. Однако, по пересечённой и частично болотистой местности никаких прямых дорог к Воронино и Наумовке нет.

Природа 
Близ Рассвета имеется малая река и лес. Также в 5 километрах от посёлка расположена Большая петля на реке Киргизка — уютное место, которое образует изгиб реки Большая Киргизка. Окружённая деревьями поляна является любимым местом туристских соревнований ещё с 1970-х годов.

Транспорт 
До Рассвета из Томска курсируют:
 автобус № 60-р: Рассвет — Томск (Площадь Южная);
 автобус № 231 (направление на-Молодёжный);
 автобус N°330 (через Светлый);
 пригородный автобус с томского автовокзала по маршруту «Томск-Итатка»;
 поезда направлений на Асино и Белый Яр (выходить следует на платформе «Кусково»).

Примечания

Ссылки 
 Сайт Копыловского сельского поселения (Томский район)

Населённые пункты Томского района